Meråker (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Meråker (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente